Влади́мир Я́ковлевич Козло́в () — российский советский математик, специалист в области криптографии, генерал-майор, член-корреспондент РАН, действительный член Академии криптографии Российской Федерации.

Биография 
После окончания школы в 1932 г. поступил на механико-математический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и после его окончания в 1937 г. — в аспирантуру.

По окончании аспирантуры В. Я. Козлов с 1940 по 1951 г. работал в Военной Академии бронетанковых и механизированных войск Советской Армии, доктор наук (1951).

В 1951—1987 годах служил в воинской части 43753 (генерал-майор, специальная служба органов ГБ). Одновремеменно, с 1952 года — профессор механико-математического факультета МГУ.

Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

Научная деятельность 
Областями научных интересов В.Я. Козлова были теория функций действительного переменного и функциональный анализ. Широкую известность принесли ему работы по  ортогональным системам функций и операторам в гильбертовом пространстве.

В 1953 году начал крупную научную работу, связанную с математическим анализом качества изготовления криптографических ключей.

Эта работа сыграла большую роль по криптографической защите правительственной и военной связи.

Ранее по указу Берии Л. П. шифровальное оборудование покупалось в США и Германии. В СССР до 1941 года шифровальная техника была на низком уровне, что позволяло немецким военным быстро дешифровывать и читать секретные сообщения военных в Cоветской армии.

Примечания

Литература 
 Московская энциклопедия. Том 1: Лица Москвы. Книга 2: И-М. — М.: Фонд «Московские энциклопедии», 2008

Ссылки 
 Андреев Н. Н. и др. Владимир Яковлевич Козлов (к девяностолетию со дня рождения) // Дискретная математика, 16:2 (2004), 3-6
 Емельянов Г.,  Ларин Д., Бутырский Л.   На службе Родине, математике и криптографии. Жизнь и судьба В.Я. Козлова — одного из основоположников отечественной шифровальной науки // BIS Journal №1(8)/2013. 
 Козлов Владимир Яковлевич
 
 Профиль на mathnet.ru

Преподаватели Военной академии бронетанковых войск
Преподаватели механико-математического факультета МГУ
Криптографы СССР
Действительные члены Академии криптографии Российской Федерации
Похороненные на Ваганьковском кладбище